Eidselva eller Eidselven kan vise til flere elve i Norge:

 Eidselva (Nome) – en elv i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylke.
 Eidselva (Ringerike) – en elv i Soknedalen i Ringerike kommune i Viken fylke.
 Eidselva (Fusa) – en elv i Fusa kommune i Vestland fylke.
 Eidselva (Eid) – en elv i Eid kommune i Vestland fylke.